Por «calle de San Lorenzo» o «calle San Lorenzo» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de San Lorenzo de la ciudad española de Fuenlabrada;
la calle de San Lorenzo de la ciudad española de Madrid;
la calle de San Lorenzo de la ciudad española de Pamplona;
la calle de San Lorenzo de la ciudad española de San Sebastián; y
la calle de San Lorenzo de la ciudad española de Zaragoza.